Zagaritani – abitanti di Tirivolo
Zagaritani – abitanti di Zagarise